Обрив — урвище, круча

 Обрив — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Обрив — селище, Донецька область, Новоазовський район, Сєдовська селищна рада
 Обрив, Обрів () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни